Auhausen ist der Name folgender Orte:

 Auhausen, Gemeinde im Landkreis Donau-Ries, Bayern 
 Auhausen (Münchsmünster), Ortsteil der Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen, Bayern